«Под подозрением» — фильмы:
 Под подозрением (фильм, 1991) — оригинальное название «Under Suspicion», в главной роли Лиам Нисон.
 Под подозрением (фильм, 1994) — оригинальное название «Beyond Suspicion».
 Под подозрением (фильм, 2000) (англ. Under Suspicion) — американский кинофильм 2000 года режиссёра Стивена Хопкинса, в главной роли Джин Хэкмен.
 Под подозрением (фильм, 2018) (англ. Bent) — американский кинофильм 2018 года режиссёра Роберт Мореско, в главной роли Карл Урбан.
 Под подозрением (сериал) — американский сериал 2022 года.

См. также